Kupinovo est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Kupinovo, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
en Serbie
Kupinovo, une localité située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité de Pećinci dans le district de Syrmie ;
Kupinovo, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.